5-й по счёту мемориал А. К. Рубинштейна состоялся в 1967 году в польском городе Поляница-Здруй.

В соревновании принимали участие 16 шахматистов, представлявших СССР, Чехословакию, ГДР, Болгарию, Канаду, Кубу, Нидерланды и Польшу.

В острой борьбе победу в турнире одержал советский шахматист С. А. Фурман (в том же году он получил звание гроссмейстера), на пол-очка обошедший гроссмейстеров Ульмана и Горта. Интересно, что лучше всех против тройки призёров сыграл кубинский мастер Р. Ортега, занявший предпоследнее место, но победивший Фурмана и Ульмана.

Турнирная таблица

Ссылки 

 Партии турнира на сайте 365Chess

Спорт в Польше в 1967 году
Шахматные турниры 
Шахматы в Польше 
1967 год в шахматах